Ispovijesti sv. Augustina
Ispovijesti Franje Asiškog, roman Bernardina Škunce
Ispovijesti bl. Petra Favrea, prvoga svećenika Družbe Isusove
Ispovijesti (Jean Jacques Rousseau)
Ispovijesti sibirskog misionara, djelo o. Spiridona